Тодорићи могу да буду:

 Тодорићи (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Тодорићи (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Тодорићи (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ

Види још 
 Тодор
 Теодор
 Тоде